Ðorđe Andrijašević – ex cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo
 Franko Andrijašević – calciatore croato
 Stjepan Andrijašević – ex calciatore croato